

События 
 Герцогом Чехии становится Болеслав III Рыжий.
 Присоединение к Польше от Чехии Краковской земли.
 999—1003 — папа римский Сильвестр II, первый француз на этом посту.
 Создание Новгородского кодекса, в котором впервые упоминается Суздаль.
 Взятие штурмом и разрушение город Памплона войсками Аль-Мансура.
 Арабы открыли Канарские острова.
 Евреи Апулии и Сицилии убежали от греков в Тунис.
 Подчинение греками Грузии, Кесарии и Эдессы.
 Русский корпус в Сирии и Армении принёс победу грекам.
 Караханиды захватывают Бухару и впоследствии приводят к концу династии и государства Саманидов.
 Газневиды договорились с ханом Караханидов Насром о разделе государства Саманидов. Караханиды занимают Бухару и весь Мавераннахр. Конец государства Саманидов. Земли на юг и запад от Амударьи получают Газневиды.
 999 — Эмир Бухары Абд ал-Малик II.
 999—1212 — Правители Бухары из Караханидов.
 999—1005 — Эмир Саманидов Исмаил II Мунтасир.
 Брак императора Итидзё и Сёси, дочери Фудзивара Митинага.
 999—1004 — Годы Тёхо. (Япония)
 999—1805 — Династия правителей Кано (Северная Нигерия).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 999 году
 Беренгар Турский — схоластик.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 999 году
 Мансур II — последний правитель государства Саманидов.
 Григорий V — Папа Римский.
 Аделаида (Адельгейда) — католическая святая.
 Субх — халифская наложница, фаворитка гарема аль-Хакама II аль-Мансура (настоящее имя Мухаммад ибн Аби Амир).
 Бермудо II — король Леона (Испания), правивший в 982-999 годах.

См. также